Cal či CAL má více významů.

CAL 
 CAL Cargo Air Lines – izraelská letecká přepravní společnost

Cal 
 Cal (film) z roku 2013

cal 
 kalorie – zkratka této fyzikální jednotky
 cal (Unix) – kalendářová utilita